The Declaration of Independence – cortometraggio del 1911 diretto da J. Searle Dawley
The Declaration of Independence – cortometraggio del 1911 prodotto dalla Thanhouser Film Corporation
The Declaration of Independence – cortometraggio del 1924 diretto da Kenneth S. Webb
The Declaration of Independence – cortometraggio del 1938 diretto da Crane Wilbur